Teira bezeichnet

 eine Gattung der echten Eidechsen mit nur einer Art, der Madeira-Mauereidechse

Siehe auch:
 Taira (Begriffsklärung)
 Tayra